Diego Rivas Gutiérrez (Ciudad Real, 27 de abril de 1980) é um futebolista profissional espanhol, meia, milita no Real Sociedad.

Ligações externas 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol